De wedstrijden van het Nederlandse Eerste divisie voetbal uit het seizoen 1979/80 was het 24e seizoen van de één-na-hoogste professionele Nederlandse voetbalcompetitie voor mannen. Het seizoen bestond uit 38 speelronden van elk negen wedstrijden. De competitie begon op 18 augustus 1979 en duurde tot en met 18 mei 1980.

Speelronde 1

Speelronde 2

Speelronde 3

Speelronde 4

Speelronde 5

Speelronde 6

Speelronde 7

Speelronde 8

Speelronde 9

Speelronde 10

Speelronde 11

Speelronde 12

Speelronde 13

Speelronde 14

Speelronde 15

Speelronde 16

Speelronde 17

Speelronde 18

Speelronde 19

Speelronde 20

Speelronde 21

Speelronde 22

Speelronde 23

Speelronde 24

Speelronde 25

Speelronde 26

Speelronde 27

Speelronde 28

Speelronde 29

Speelronde 30

Speelronde 31

Speelronde 32

Speelronde 33

Speelronde 34

Speelronde 35

Speelronde 36

Speelronde 37

Speelronde 38

Voetnoten

Eerste divisie voetbal
Nederlands competitievoetbal 1979/80